Kevin Barry (1920–?) ír díjugrató, olimpikon
 Kevin Barry (1959) olimpiai ezüstérmes új-zélandi ökölvívó
 Kevin Barry (1969) ír író